Taveta puede referirse a:

 Pueblo taveta, una etnia africana;
 Condado de Taita-Taveta, una división administrativa de Kenia; o
 Taveta (Kenia), localidad del citado condado.